Zizka (Žižka) ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Zizka (* 1955), deutscher Botaniker
 Jan Žižka (Jan Žižka von Trocnov, Žižka der Einäugige, Jan Žižka vom Kelch, Jan Žižka z Trocnova, Jan Žižka z Kalicha; * um 1360, † 1424), Heerführer der Hussiten
 Ladislav Žižka (* 1945), tschechoslowakischer Biathlet
 Miroslav Žižka (* 1964), tschechischer Offizier
 Peter Zizka (* 1961), Designer und Typograf
 Walburga Zizka (1933–1994), deutsche Sozialpolitikerin

Siehe auch: 
 Ziska
 Zischka